La Salle (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
Verenigde Staten
La Salle (Colorado)
La Salle (Illinois)
La Salle (Michigan)
La Salle (Minnesota)
 La Salle County (Texas), een county in Texas, Verenigde Staten
La Salle Parish, Louisiana

La Salle (Saône-et-Loire)
La Salle (Vosges)
ook:
La Salle-de-Vihiers, Maine-et-Loire
La Salle-en-Beaumont, Isère
La Salle-et-Chapelle-Aubry, Maine-et-Loire
La Salle les Alpes, Hautes-Alpes
La Salle-Prunet, Lozère

Personen
Saint Jean-Baptiste de la Salle
Nicolas de la Salle
René Robert Cavelier de La Salle

Zie ook
LaSalle (doorverwijspagina)